1272 км — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 1272 км — остановочный пункт Октябрьской железной дороги в Мурманской области, , городской округ Апатиты.
 1272 км — остановочный пункт Южно-Уральской железной дороги в Оренбургской области. Код 810813.